Sprengel se puede referir a:

 Christian Konrad Sprengel, teólogo, botánico y naturalista alemán;
 Curt (Kurt) (Polycarp Joachim) Sprengel, botánico y médico alemán, sobrino del anterior; o
 Anton Sprengel, botánico alemán, hijo de Curt Polycarp.